Сцена́рій — від сцена:
 Літературний твір, який служить основою для створення фільму, визначає його художній зміст, образи, розгортання подій, жанр; кіносценарій. 
 Сюжетна схема, план п'єси, опери, балету і т. ін. 
 Список дійових осіб п'єси із зазначенням порядку та часу їх виходу на сцену. 
 Детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій.
 Вид комп'ютерної програми.